Разъезд 42 — название населённых пунктов в Казахстане:

 Разъезд 42 — разъезд в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Разъезд 42 — разъезд в подчинении горадминистрации Арыса Туркестанской области.